Patriot, mot en anglais voulant dire patriote, peut faire référence à :

Histoire 
 Patriot, nom que se donnaient les colons britanniques des Treize colonies qui se rebellèrent contre la Couronne britannique lors de la guerre d'indépendance des États-Unis ;
 USA PATRIOT Act, loi antiterroriste américaine ;
 Patriot Day, journée nationale américaine commémorant les victimes des attentats du 11 septembre 2001 ;
 Patriots' Day, jour férié célébré dans les États américains du Massachusetts et du Maine commémorant la bataille de Lexington et Concord ;

Militaire 

 MIM-104 Patriot, missile sol-air américain ;

Lieux 

 Patriot, bourgade ayant, en 2010, 209 habitants, située dans l'Indiana ;
 Patriot Hills, base en Antarctique ;

Véhicules 

 Jeep Patriot, 4x4 de la marque Jeep ;
 UAZ Patriot, 4x4 produit par Ulyanovsky Avtomobilny Zavod ;

Sports 

 Patriot League, groupement de huit universités gérant les compétitions sportives universitaires dans quatorze disciplines dans l'est des États-Unis ;
 Patriots de la Nouvelle-Angleterre, équipe de football américain de la NFL ;
 Patriots de Fayetteville, ancienne franchise de la NBA ;
 Patriots de Paris, club de base-ball amateur depuis 1988 ;
 est le nom de ring du catcheur américain Del Wilkes.

Jeux vidéo 
 Patriot, jeu vidéo de type wargame publié par Three-Sixty Pacific en 1992 ;
 Patriot, véhicule du jeu vidéo Grand Theft Auto ;

Télévision et cinéma 
 Patriot, série télévisée américaine ;
 The Patriot, film américain de Roland Emmerich de 2000 ;

Montagnes russes

 Patriot, un parcours de montagnes russes inversées du parc Worlds of Fun,
 Patriot, un parcours de montagnes russes sans sol du parc California's Great America.

Divers 
 Patriot, un  super-héros créé par Marvel Comics.

Voir aussi 

 
 

en:Patriot